Fierenana (Alaotra-Mangoro), een plaats en commune in het oosten van Madagaskar
 Fierenana (Bongolava), een plaats in het midden van Madagaskar